W Rumunii
 Bârsana – gmina w okręgu Marmarosz
 Bârsana – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Bârsana
 Bârsana – wieś w okręgu Alba, w gminie Șugag